Села:
 Рідне — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Рідне — Севастополь, Балаклавський район